Э́врика:
 «Э́врика!» — восклицание Архимеда
 Эврика (мультфильм) — мультфильм студии Межрабпомфильм. Выпущен в 1930 году. В настоящее время утрачен.
 Эврика (научный музей в Финляндии)
 Эврика! (игра) — компьютерная игра
 Эврика (серия книг)
 Эврика (телесериал)
 Эврика (фильм)
 EUREKA () — европейское агентство координации исследований.
 Eureka (компания) (англ.) — американский производитель пылесосов.
 (5261) Эврика — астероид.